Молодёжная сборная Латвии по футболу представляет Латвию на международных соревнованиях для молодёжных команд. Ни разу на данный момент не выходила в финальную стадию чемпионатов Европы, однако регулярно выступает в Балтийском кубке. Игроки молодёжной сборной, показавшие лучшую игру, приглашаются в главную сборную Латвии.

Текущий состав 
Количество игр и голов по состоянию на  .

Недавние вызовы 
Менее года с момента последнего вызова.

Тренерский штаб 
По состоянию на 17 марта 2023 года.

Главные тренеры 
  Янис Скределис (1992–1993)
  Александр Старков (1993–1994)
  Юрий Андреев (1994–1995)
  Янис Дрейманис (1996–1997)
  Юрий Андреев (1998–2001)
  Юрий Попков (2001–2003)
  Юрий Шевляков (2004–2005)
  Геннадий Шитик (2006–2009)
  Михаил Землинский (2009–2011)
  Антон Йоре (29 ноября 2011 – 31 декабря 2012)
  Марьян Пахарь (1 января 2013 – 11 июля 2013)
  Дайнис Казакевич (2013 – 20 января 2020)
  Александр Басов (с 4 февраля 2020)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Латвийской футбольной федерации

Сборная Латвии по футболу
Латвия